Дзик — польською і в галицьких діалектах — дикий кабан.

 Дзик Михайло — ректор Києво-Могилянської академії у 1655-1657 та 1662-1665 рр.